ISO 8859-8, genauer ISO/IEC 8859-8 auch bekannt als ISO-Hebräisch, ist ein von der ISO zuletzt 1999 aktualisierter Standard für die Informationstechnik zur Zeichenkodierung mit acht Bit und der achte Teil der Normenfamilie ISO/IEC 8859.

ISO 8859-8 enthält alle Konsonanten des hebräischen Alphabets, aber nicht die Vokalzeichen.

Tabelle 

SP (2016, „space“) ist das Leerzeichen, NBSP (A016, „non-breaking space“) das feste Leerzeichen und an AD16 ist der bedingte Trennstrich (SHY, „soft hyphen“), der normalerweise nur am Zeilenende sichtbar ist.
An Position FD16 und FE16 sitzen die Links-nach-Rechts- und Rechts-nach-Links-Marken (U+200E und U+200F).

Weblinks 
 Mapping bei Unicode.org

08